Clemens Youngblood (* 1950) ist ein deutscher Erzieher.

Leben 
Clemens Youngblood ist Mitgründer und 1. Vorsitzender des Fördervereins Helfende Hände in Stuttgart. 

Am 24. Januar 2014 wurde Clemens Youngblood im Rathaus der Stadt Stuttgart für sein langjähriges Engagement im Förderverein Helfende Hände durch den Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg Winfried Kretschmann die Staufermedaille verliehen. Die Übergabe der Medaille erfolgte durch Oberbürgermeister Fritz Kuhn. 2018 wurde Clemens Youngblood in Würdigung seiner Verdienste um das Gemeinwohl die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Seit 2020 ist er Träger des Großkomturkreuzes im Ritterorden von Achalm.

Ehrungen 
 2013: Staufermedaille
 2018: Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
 2020: Großkomturkreuz im Ritterorden von Achalm

Mitgliedschaften 
 Förderverein Helfende Hände, 1. Vorsitzender
 Ritterorden von Achalm der Achalmritterschaft Reutlingen, Großkomtur

Einzelnachweise 

Träger der Staufermedaille
Träger des Bundesverdienstkreuzes (Verdienstmedaille)
Person (Stuttgart)
Deutscher
Geboren 1950
Mann